Il singolare dell'ATP Challenger Trophy 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Jaroslav Pospíšil era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Iñigo Cervantes-Huegun.

Iñigo Cervantes-Huegun ha battuto in finale 6–4, 7–6(7–3) Pavol Červenák.

Teste di serie

 Martin Kližan (primo turno)
 Dustin Brown (primo turno)
 Björn Phau (quarti di finale)
 Agostoin Gensse (primo turno)

  Jaroslav Pospíšil (quarti di finale)
  Jan Hájek (semifinali, ritirato a causa di infortunio al ginocchio sinistro)
  Maxime Teixeira (primo turno)
  Jurij Ščukin (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

ATP Challenger Trophy 2011